Уг — название ряда географических объектов Словакии и Украины:
 Уг — река в Словакии (истоки) и на Украине, в пределах Великоберезнянского района Закарпатской области. Правый приток Ужа (бассейн Тисы).
 Уг — историческая область Словакии